Bürgerbach und Bürgersbach sind Gewässernamen:

 Bürgerbach (Fölzerbach), linker Zufluss vom Ranstein des Fölzerbachs (zum Stübmingbach, zum Thörlbach, zur Mürz) bei Fölz, Marktgemeinde Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Bürgerbach (Hollersbach), rechter Zufluss Hollersbachs (zur Salzach) bei Hollersbach im Pinzgau, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg
 Bürgerbach (Stillach), rechter Zufluss der hier Haldenwanger Bach  genannten Stillach nach der Unteren Biberalpe, Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Bürgersbach, rechter Zufluss der Kremnitz an der Finkenmühle von Teuschnitz, Landkreis Kronach, Bayern 

Siehe auch:
 Burgerbach